Pisanò – cognome italiano
Gino Pisanò – letterato italiano
Giorgio Pisanò – giornalista, saggista e politico italiano